SiBe steht als Abkürzung für:

 Sicherheitsbeauftragter
 Sicherheitsbevollmächtigter, siehe Geheimschutz

SIBE steht als Abkürzung für:
 School of International Business and Entrepreneurship, siehe Steinbeis-Hochschule Berlin #Einrichtungen und Institute (Auswahl)

Siehe auch:
 Xibe, ethnische Minderheit in China

Abkürzung